João Coutinho pode-se referir a:
 João Coutinho, 3.º Conde de Marialva
 João Coutinho, 2.º Conde de Redondo, e Capitão de Arzila
 João Coutinho, 5.º Conde de Redondo
 João Coutinho, bispo do Algarve
 João de Azevedo Coutinho, vice-almirante, herói das lutas coloniais e patrono do NRP João Coutinho
 Classe João Coutinho de navios da Armada Portuguesa
 João Coutinho, arcebispo de Évora, também Bispo do Algarve e de Lamego

Desambiguação